Jan Manuel Portugalský ( João Manuel, 3. června 1537, Évora – 2. ledna 1554, Lisabon) byl portugalský infant a brazilský kníže.

Biografie 
Jan Manuel se narodil jako pátý syn (osmé dítě) portugalského krále Jana III. Zbožného a Kateřiny Habsburské, rakouské arcivévodkyně a kastilské infantky, nejmladší sestry císaře Karla V.

7. prosince roku 1552 se v Toro oženil s arcivévodkyní Janou Španělskou, španělskou infantkou, sestřenicí ze strany otce i matky.

Stal se portugalským princem následníkem v roce 1539 po smrti svých čtyř starších bratří, kteří zemřeli jako děti. Ovšem i Jan Manuel byl chatrného zdraví a zemřel dříve než mohl nastoupit na trůn 2. ledna roku 1554, podle současníků na souchotiny; zřejmě však trpěl diabetem I. typu (juvenilní diabetes). Osmnáct dní po jeho smrti porodila jeho manželka syna Sebastiána (20. ledna 1554 – 4. srpna 1578), který nastoupil po smrti svého děda Jana III. na portugalský trůn pod jménem Sebastián I.

Vývod z předků

Odkazy

Externí odkazy 
 
 www.thepeerage.com

Jan Manuel
Jan Manuel
Narození v roce 1537
Narození 3. června
Narození v Évoře
Úmrtí v roce 1554
Úmrtí 2. ledna
Úmrtí v Lisabonu
Pohřbení v klášteře sv. Jeronýma v Lisabonu
Muži